София Йованович:
 Йованович, София (1922—2002) — югославская и сербская режиссёр и сценарист.
 Йованович, София (1895—1979) — женщина-доброволец сербской армии в Первой мировой войне.